Adolf Hitler (1889-1945), Duits dictator
 Hitler (achternaam), van origine Duitstalige, Oostenrijkse achternaam

Overige personen

 Alois Hitler sr. (1837-1903), vader van Adolf Hitler
 Alois Hitler jr. (1882-1956), halfbroer van Adolf Hitler
 Angela Hitler (1883-1949), halfzus van Adolf Hitler (gehuwd met Leo Raubal, later met Martin Hammitzsch)
 Heinz Hitler (1920-1942), zoon van Adolf Hitlers halfbroer
 Klara Hitler (1860-1907), geboren Pölzl, moeder van Adolf Hitler
 Paula Hitler (1896-1960), zus van Adolf Hitler
 William Patrick Hitler (1911-1987), zoon van Adolf Hitlers halfbroer
 Eva Hitler (1912-1945), geboren en bekend als Eva Braun, echtgenote van Adolf Hitler

Zie ook 
 Hitlergroet
 Hitlerjugend
 Nationaalsocialisme
 Reductio ad Hitlerum
 Hiedler (Doorverwijspagina)